Виља Луз има више значења:

 Виља Луз (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Луз (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Луз, Ел Посито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Виља Луз (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику